Estouffade peut faire référence à :
 une spécialité similaire à la daube ;
 l'estouffade à la provençale, spécialité de Provence ;
 Estouffade à la Caraïbe, film franco-italien de 1967.